Skrukeby församling kan syfta på:

 Västra Skrukeby församling, en tidigare församling i Linköpings stift
 Östra Skrukeby församling, en tidigare församling i Linköpings stift